Kissavaasat bezeichnet:
 Kissavaasat (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kissavaasat (Bucht, Qasigiannguit), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland